Eis am Stiel steht für:
 Speiseeis mit einem Stiel zum Anfassen
 Eis am Stiel (Film), israelischer Film, 1978
 Eis am Stiel (Filmreihe), israelische Filmreihe